Rentabilidade social é o termo genérico de procedência técnico jurídico e econômico que designa-se à remuneração econômica que não é distribuida através do conceito formal do lucro contábil e estatístico ou econométrico, porém o é incorporado imediatamente ao meio de produção em operação de forma general da empresa, nos seus diversos níveis organizacionais de estrutura, dai a necessidade de auditoria do poder público do Estado nessa empresa: tanto em seu colegiado como na aferição de redação das atas organizacionais que devem ser registradas em cartório público de direito, para que o objeto constitucional seja deveras respeitado. Tal termo e conhecimento jurídico é bastante conhecido tanto no Brasil como em Portugal, principalmente para quem trabalha nessas organizações de pessoa jurídica conhecida como fundação(instituição), em que o lucro, devido ao fato próprio jurídico do próprio direito constitucional e conceitual e lógico de não se ter a quem remunerar senão ao próprio patrimônio, pelo fato do patrimônio ser o próprio objeto do lucro, e não dos terceiros que o doaram constitucionalmente, sendo necessariamente incorporado à sua estrutura operacional.

Direito empresarial
Terminologia econômica